Accipitridae este o familie de păsări răpitoare care cuprind 66 de genuri și între 235–240 de specii. Ele sunt toate păsări răpitoare (vulturii, acvillele, șerparii) la fel ca păsările din familia Falconidae (șoimii). Aria lor de răspândire se întinde aproape pe tot globul cu excepția Antarcticei și unele insule.

Genuri și specii mai importante 

Subfamilia Elaninae 
 Genul Elanus cu speciile
 Elanus axillaris
 Elanus caeruleus
 Elanus leucurus
 Elanus scriptus
 Genul Chelictinia cu specia
 Chelictinia riocourii
 Genul Gampsonyx
 Gampsonyx swainsonii
 Genul Macheirhamphus
 Macheirhamphus alcinus
Subfamilia Perninae
 Genul Pernis
 Pernis apivorus
 Pernis celebensis
 Pernis ptilorhynchus
 Genul Henicopernis
 Henicopernis infuscatus
 Henicopernis longicauda
 Genul Aviceda
 Aviceda leuphotes
 Aviceda cuculoides
 Aviceda subcristata
 Aviceda jerdoni
 Aviceda madagascariensis
 Genul Leptodon
 Leptodon forbesi
 Leptodon cayanensis
 Genul Chondrohierax
 Chondrohierax uncinatus
 Chondrohierax wilsonii
 Genul Elanoides
 Elanoides forficatus
 Genul Hamirostra
 Hamirostra melanosternon
 Genul Lophoictinia
 Lophoictinia isura
Subfamilia Milvinae
 Genul Milvus
 Milvus milvus
 Milvus migrans
 Genul Harpagus
 Harpagus bidentatus
 Harpagus diodo
 Genul Haliastur
 Haliastur indus
 Haliastur sphenurus
 Genul Helicolestes
 Helicolestes hamatus
Subfamilia Melieraxinae
 Genul Melierax
 Melierax canorus
 Melierax metabates
 Melierax poliopterus
Subfamilia Accipitrinae
 
 Genul Micronisus
 Micronisus gabar
 Genul Urotriorchis
 Urotriorchis macrourus
 Genul Erythrotriorchis
 Erythrotriorchis buergersi
 Erythrotriorchis radiatus
 Genul Megatriorchis
 Megatriorchis doriae
 Genul Heterospizias
 Heterospizias meridionalis
 Genul Accipiter 
 Accipiter gentilis
 Accipiter nisus
 Accipiter brevipes
 Acciptiter fasciatus
 Accipiter striatus
 Accipiter cooperii
 Genul Gyps
 Gyps fulvus
subfamilia buteoninae
 Genul Ictinia
 Ictinia mississippiensis
 Ictinia plumbea
 Genul Rostrhamus
 Rostrhamus sociabilis
 Genul Buteo
 Buteo buteo
 Buteo lagopus
 Buteo rufinus
 Genul Parabuteo
 Parabuteo unicinctus
 Genul Busarellus
 Busarellus nigricollis
Subfamilia Haliaeetinae 
 Genul Haliaeetus
 Haliaeetus leucogaster
 Haliaeetus sanfordi
 Haliaeetus vocifer
 Haliaeetus vociferoides
 Haliaeetus leucoryphus
 Haliaeetus albicilla
 Haliaeetus leucocephalus
 Haliaeetus pelagicus
 Genul Ichthyophaga
 Ichthyophaga humilis
 Ichthyophaga ichthyaetus
Subfamilia Aquilidae 
 Genul Spizaetus
 Genul Nisaetus
 Genul Lophaetus (posibil sinonim pentru Ictinaetus)
 Genul Stephanoaetus
 Genul Polemaetus
 Genul Hieraaetus
 Genul "Lophotriorchis"
 Genul Aquila
 Genul Clanga
 Genul Ictinaetus

Legături externe 

 Accipitridae videos on the Internet Bird Collection

 
Primele apariții din Ipresian existente